Varena bezeichnet:

 Varėna, eine Bezirksgemeinde im Südosten Litauens 
 Varena (Trentino), eine italienische Gemeinde der Provinz Trient
 Varena (Einkaufszentrum), ein Einkaufszentrum in Oberösterreich

Varena ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Varena (1842–1912), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und -intendant